In Love & War — четвёртый студийный альбом американской соул-певицы Амери, вышедший 3 ноября 2009 года на лейбле Def Jam Recordings.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 78 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Коммерческий успех 
В США In Love & War дебютировал на 46-м месте в хит-параде Billboard 200 и на третьем месте в соул-чарте Top R&B/Hip-Hop Albums. К 9 ноябрю 2009 года тираж составил 12,421 копий в США. Альбом 115 ноября 2009 года дебютировал на 29-м месте в британском соул-чарте UK R&B Albums.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 In Love & War at Metacritic
 Album sampler  at Island Def Jam Music Group
 Amerie’s ‘In Love & War’ Sets Benchmark For Rihanna’s ‘Rated R’ at BlackBook Magazine

Альбомы США
Соул-альбомы
Альбомы, спродюсированные Шоном Гарреттом
Альбомы Амери